Dynamips — программный эмулятор маршрутизаторов Cisco. Dynamips работает на большинстве Linux-систем, Mac OS X и Windows, при этом позволяет эмулировать аппаратную часть маршрутизаторов, непосредственно загружая и взаимодействуя с реальными образами Cisco IOS.

Применение 
 Подготовка к сдаче экзаменов по программам сертификации Cisco, например CCNA, CCNP и CCIE.
 Тесты и эксперименты с различными версиями Cisco IOS.
 Проверка конфигурации перед использованием на реальном оборудовании.

Поддерживаемые платформы 
 1700 (от 1710 до 1760)
 2600 (от 2610 до 2650XM)
 2691
 3600 (3620, 3640 и 3660)
 3725
 3745
 7200 (от NPE-100 до NPE-G1)

Также поддерживается большое количество аппаратных модулей для интерфейсов типа Ethernet, Serial, ATM и других.

Преимущества 
 Для работы используется реальный образ IOS, а не частичная эмуляция некоторых его возможностей.
 Возможность работать в режиме гипервизора, для распределения нагрузки по эмуляции на несколько компьютеров.
 Захват трафика на интерфейсах с помощью библиотеки pcap.
 Присоединение эмулируемого маршрутизатора к реальной сети.

Недостатки 
 Высокие системные требования, так как в память загружается реальный образ IOS.
 Невозможность полноценного эмулирования коммутаторов Catalyst и некоторых моделей маршрутизаторов, из-за наличия в них большого количества ASIC.

См. также 
 Cisco Packet Tracer
 IOU/IOL

Ссылки 
 Dynamips technical blog  — домашняя страница проекта
 Dynagen, a front-end interface for Dynamips 
 GNS3, a front-end interface for Dynamips 
 Hardware information on the 7200 

Cisco
Эмуляторы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное сетевое программное обеспечение